Блекстоун може да се отнася за:
 Уилям Блекстоун (1723-1780), английски юрист
 Блекстоун (долина), географска област в Съединените щати
 Блекстоун Груп, американска компания за управление на активи
 Градове в САЩ
 Блекстоун (Вирджиния)
 Блекстоун (Масачузетс)